Međuopćinska nogometna liga Doboj je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1985./85.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Kotorskog.

Ljestvica  

 Ljestvica bez rezultata jedne utakmice

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vladimir Ravlić: Priča o jednoj Mladosti --- : nogometni klub "Mladost" Modran : 1952. – 2012. : monografija, Zagreb, 2012.,  
  

1985-86 Doboj
MOL Doboj
1985-86 MOL Doboj